Brainerd kan syfta på:

Geografi
Brainerd, Minnesota – en stad i Crow Wing County

Personer
David Brainerd (1718–1747), kristen missionär till infödda amerikaner
Eleanor Hoyt Brainerd (1868–1942), amerikansk romanförfattarina under tidigt 1900-tal
Ezra Brainerd (1844–1924), president över Middlebury College i Vermont
Lawrence Brainerd (1794–1870), amerikansk senator från Vermont
Samuel Myron Brainerd (1842–1898), amerikansk medlem av representanthuset från Pennsylvania